Långban kan syfta på:
Långban – en småort i Filipstads kommun
 Långbans järnväg – en industrijärnväg
Långban (sjö) – en insjö i Filipstads kommun